Csehország
 Červený Újezd, település a Benešovi járásban
 Červený Újezd, település a Nyugat-prágai járásban
 Červený Újezd, Hrobčice településrésze a Teplicei járásban
 Červený Újezd, Zbůch településrésze a Észak-plzeňi járásban